Skisjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skisjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (83,9 ha)
Skisjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,58 ha)

Se även
Skidsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn